L'équipe du Nigeria de football participe à sa  Coupe des confédérations lors de l'édition 2013 qui se tient au Brésil du  au . Elle se rend à la compétition en tant que vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2013, le championnat d'Afrique de Football.

Résultats

Phase de groupe

Tahiti-Nigeria

Nigeria-Uruguay

Nigeria-Espagne

Effectif 
Sélectionneur : Stephen Keshi

Références 

Coupe des confédérations 2013
Nigeria